Odden steht für:

 Odden Færgehavn, dänischer Fährhafen auf der Halbinsel Sjællands Odde
 Odden Sogn, dänische Kirchspielgemeinde
 Odden Kirke, Kirche in Odden Sogn

Personen:
 Anders Odden (* 1972), norwegischer Musiker
 Olav Odden (1914–1969), norwegischer Skilangläufer
 Sara Odden (* 1995), schwedische Handballspielerin

Siehe auch:
 Otten